Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 167001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 sierpnia 2003 do 12 kwietnia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

167001-167100

167101-167200

167201-167300

167301-167400

167401-167500

167501-167600

167601-167700

167701-167800

167801-167900

167901-168000

Przypisy 

Lista planetoid 167001-168000